Hüthig steht für:

 Alfred Hüthig (1900–1996), deutscher Verleger
 Hüthig GmbH, deutscher Verlag
 Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, deutsche Verlagsgruppe

Siehe auch:
 Ute Eiling-Hütig (* 1967), deutsche Politikerin (CSU)